I Need You (3T)
I Need You (America), een nummer van de Amerikaanse band America uit 1972
I Need You (Armin van Buuren), een nummer van de Nederlandse dj Armin van Buuren uit 2017
I Need You (The Beatles), een nummer van de Britse popgroep The Beatles uit 1965